«At the Hop» — песня группы Danny and The Juniors. Вышла на отдельном сингле в 1957 году на лейбле ABC Records. В Великобритании сингл с ней достиг 3 места.

Песня провела 7 недель на 1-м месте американского «Билборда» и стала одним из самых больших хитов 1958 года.

Песня «At the Hop» в исполнении группы в оригинальной версии Danny and The Juniors входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1957 года
Песни Элвиса Пресли
Хит-синглы в США
Песни США
Рок-песни
Синглы, возглавлявшие Billboard Top 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы ABC Records
Песни 1957 года
Песни о местах
Песни о танце